

Geografia

Austria 
 Klein Sankt Paul – comune nel distretto di Sankt Veit an der Glan (Carinzia)
 Sankt Paul an der Gail – frazione di Sankt Stefan im Gailtal, comune nel distretto di Hermagor (Carinzia)
 Sankt Paul im Lavanttal – comune nel distretto di Wolfsberg (Carinzia)